Моноштори — фамилия. Известные носители:

 Моноштори, Лайош (1914—1994)  —  венгерский шахматист.
 Моноштори, Тивадар (1936—2014) — венгерский футболист.